Операция «Анаконда» () — военная операция, проводившаяся международной коалицией во главе с США против сил террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане с 1 по 18 марта 2002 года. Одна из операций глобальной войны с терроризмом.

Предпосылки операции 
После падения Кабула и укреплённого комплекса Тора-Бора в ноябре—декабре 2001 года часть боевиков «Аль-Каиды» отступила в район Гардеза на юго-востоке Афганистана. Данные американской разведки в начале 2002 года показывали, что боевики перегруппировываются в долине Шахи-Кот и готовятся к активным боевым действиям. Командование США приняло решение нанести упреждающий удар и уничтожить группировку противника до того, как она возобновит активность.

Силы сторон 
К участии операции было привлечено три батальона (1200 человек) 101-й воздушно-десантной (аэромобильной) и 10-й горнопехотной дивизий Армии США, подразделения американского 75-го полка рейнджеров, части сил специальных операции США, Австралии, Германии, Дании, Канады, Норвегии и Франции (несколько сот человек), а также около 1000 афганских бойцов правительственных сил.

Им противостояло несколько сот боевиков организации «Аль-Каида» и Талибана.

Ход событий 

Операция «Анаконда» проводилась со 2 по 18 марта 2002 года. Первоначальный план предусматривал осуществление классической схемы «молот и наковальня», в которой лояльные США афганские силы должны были войти в долину, а два американских батальона — перекрыть все выходы из неё, что обеспечило бы окружение противника. На этапе планирования операции были допущены серьёзные просчёты. Не располагая адекватными разведданными, американское командование в Афганистане сочло, что противник не окажет серьёзного сопротивления, и операция будет завершена легко и быстро. В действительности боевики «Аль-Каиды» оказались готовы к обороне. В первый же день операции её план оказался нарушен, и американские командиры были вынуждены импровизировать на месте.

Наиболее известным событием операции «Анаконда» стало сражение на хребте Такур-Гар 4 марта. Из-за нескоординированности своих действий подразделения американского спецназа трижды за день попадали в засаду на высоте Такур-Гар, в результате чего два тяжёлых транспортных вертолёта MH-47E были повреждены, а третий уничтожен.

В дальнейшем, задействовав дополнительные силы авиации, сыгравшей в операции очень значительную роль, силы коалиции сумели войти в долину Шахи-Кот и прочесать её. К этому времени бо́льшая часть боевиков «Аль-Каиды» либо погибла, либо покинула долину.

Итоги 
Командование США объявило операцию «Анаконда» крупным успехом коалиции, однако это утверждение было неоднозначно воспринято в армейских кругах. По итогам «Анаконды» развернулась оживлённая дискуссия о том, почему на этапе планирования не было уделено должного внимания авиационному компоненту сил коалиции, что привело к очень большим трудностям во взаимодействии наземных подразделений с ударной авиацией. Опыт этой операции привёл к улучшению механизмов взаимодействия между ВВС и Армией США.

Потери сил США в операции составили 8 человек погибшими и более 80 ранеными, а также несколько поврежденных и уничтоженных вертолетов. Все погибшие были военнослужащими подразделений спецназа, семь из восьми погибли в бою на Такур-Гар. Потери сил «Аль-Каиды» неизвестны; . По состоянию на 2007 год сражение в долине Шахи-Кот оставалось самым крупным сражением с участием наземных сил США в Афганистане.

Литература

Примечания

Ссылки 
 М. Никольский. Операция «Анаконда» (сайт «Уголок неба») 
 Rebecca Grant. The Airpower of Anaconda (Журнал ВВС США, сентябрь 2002)

Сражения по алфавиту
Операции и боестолкновения во время войны в Афганистане (2001—2021)
Март 2002 года
2002 год в Афганистане
Сражения США
Сражения Афганистана